Trojan puede referirse a:
 Trojan Records, sello discográfico británico.
 Trojan-Tauranac Racing, equipo que compitió en varías carreras de la temporada 1974 de Fórmula 1.
 Central Nuclear Trojan, central nuclear desaparecida.